James, Jim, ou Jimmy Simpson pode se referir a:
 James Simpson (advogado) (1781–1853), advogado e autor escocês.
 James Simpson (militar) (1792–1868), general do Exército Britânico.
 James Simpson (engenheiro) (1799–1869), presidente da Institution of Civil Engineers, 1853–1855.
 James Simpson (explorador) (1911–2002), explorador polar.